По́нта () — в переводе с португальского означает «мыс, выступ, оконечность». Является составной частью португалоязычных топонимов.

 Понта-Гарса — населённый пункт и район на острове Сан-Мигел, Азорские острова.
 Понта-Гроса (значения) — бразильский топоним.
 Понта-Делгада (значения) — «тонкий, узкий мыс», португальский топоним.
 Понта-Поран (значения) — бразильский топоним.
 Понта-ди-Педрас — «каменный мыс», муниципалитет на острове Маражо, в штате Пара, Бразилия.
 Понта-ду-Паргу — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Мадейра.
 Понта-ду-Сол (значения) — «солнечный мыс», португальский топоним.
 Понта, Виктор (род. 1972) — румынский государственный и политический деятель.

См. также 
 Пунта — аналог на испанском языке.
 Касима, Эцу — гейша, работавшая под псевдонимом «Понта».